Bildungsanstalt steht für:
 Schule, im Allgemeinen
 Bildungsanstalt (Österreich), Sammelbegriff für postsekundare berufsbildende Schulen

namentlich:
 Plamannsche Bildungsanstalt, Berlin
 Allgemeine Deutsche Bildungsanstalt, Keilhau

Siehe auch
 Erziehungsanstalt
 Lehrerbildungsanstalt
 Lehranstalt